2 miejscowości w Polsce:
 Zimne Zdroje – osada w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Nowa Karczma
 Zimne Zdroje – wieś w woj. pomorskim, w po. starogardzkim, w gminie Osieczna